Martin Pirnat, slovenski hokejist, * 10. januar 1979, Ljubljana.

Pirnat je v svoji karieri igral za klube HDD ZM Olimpija, HK Slavija, HK Sportina Bled in KHL Medveščak. Leta 2000 je bil član slovenske reprezentance na Svetovnem prvenstvu skupine B.

Pregled kariere

|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo B
| 97
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| -4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 99
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo B
| 00
|
| 7
| 0
| 2
| 2
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD Olimpija
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 15
| 9
| 4
| 13
|
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 14
| 0
| 0
| 0
| 0
| 43
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 13
| 6
| 6
| 12
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 16
| 6
| 9
| 15
| -9
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 21
| 11
| 16
| 27
|
| 68
|
| 4
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 14
| 5
| 0
| 5
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 12
| 4
| 3
| 7
|
| 10
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 19
| 2
| 6
| 8
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 20
| 7
| 5
| 12
|
| 22
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| 0
| 0
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 25
| 9
| 10
| 19
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Mednarodna liga
| 06/07
|
| 16
| 2
| 5
| 7
| -13
| 14
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| KHL Medveščak
| Hrvaška liga
| 06/07
|
| 14
| 20
| 30
| 50
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 25
| 9
| 13
| 22
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Hrvaška liga
| 07/08
|
| 2
| 5
| 2
| 7
| +4
| 0
|
| 3
| 3
| 0
| 3
| -2
| 2
|-
| KHL Medveščak
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 19
| 11
| 13
| 24
|
| 8
|
| 7
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|-
| KHL Medveščak
| Hrvaška liga
| 08/09
|
| 2
| 1
| 3
| 4
| +5
| 0
|
| 3
| 4
| 5
| 9
| +10
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 263
| bgcolor="#7FFF00" | 108
| bgcolor="#7FFF00" | 129
| bgcolor="#7FFF00" | 237
| bgcolor="#7FFF00" | -19
| bgcolor="#7FFF00" | 280
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 28
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" | +8
| bgcolor="#7FFF00" | 8
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski desnokrilni napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HK Bled
Hokejisti HK Slavija
Hokejisti KHL Medveščak
Ljubljanski športniki